Вильпент (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Вильпент (Сен-Сен-Дени) — коммуна во Франции, департамент Сен-Сен-Дени.